Мерку́рьев — русская фамилия. Происходит от имени Меркурий. Известные носители:
 Меркурьев, Александр Сергеевич (род. 1955) — советский и американский математик.
 Меркурьев, Андрей Николаевич (род. 1977) — российский артист балета.
 Меркурьев, Валериан Антонович (1907—1969) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Меркурьев, Василий Васильевич (1904—1978) — советский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР.
 Меркурьев, Григорий Меркурьевич (1666—1741) — казак, войсковой атаман Яицкого казачьего войска.
 Меркурьев, Евгений Петрович (1936—2007) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России; племянник В. В. Меркурьева.
 Меркурьев, Игорь Владимирович (род. 1966) — советский и российский учёный-механик, доктор технических наук.
 Меркурьев, Николай Иванович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Меркурьев, Пётр Васильевич (1943—2010) — советский и российский актёр, заслуженный деятель искусств России.
 Меркурьев, Станислав Петрович (1945—1993) — советский учёный, специалист в области математической и вычислительной физики, ректор Ленинградского государственного университета (1986—1993).

 Меркурьева, Вера Александровна (1876—1943) — русская поэтесса и переводчица.